Mulegé es un topónimo de origen cochimí que puede referirse a:

 Mulegé, población de Baja California Sur (México).
 Mulegé, municipio de Baja California Sur (México).
 La Batalla de Mulegé, librada durante la Guerra de Intervención Estadounidense.

Toponimia cochimí